Шампийе́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 155 км на юг от Орлеана, 45 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 159 человек (2007).

Примечания